Первая лига 1989/1990 () — 64-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1989/1990
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1989 году
Спорт в Чехословакии в 1990 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990